Ильо Воевода (, ), настоящее имя — Илия Марков (, ), также известен как Дед Ильо Малешевский (; 28 мая 1805, Берово — 17 апреля 1898, Кюстендил) — болгарский революционер , участвовавший в борьбе за независимость Болгарии от турецкого ига. Его родственником является революционер  (1840-1907). Ильо Воевода является национальным героем в Болгарии.

Ранние годы 
Илия родился в деревне Берово, входившей в Румелийский эйялет Османской империи (ныне Республика Македония). Известно, что день его рождения — 28 мая, однако точный год не установлен — по самым ранним упоминаниям, Илия родился в 1805 году, хотя историк Васил Стоянов считает годом рождения 1822 год (в 1867 году Ильо было около 45 лет, со слов Стоянова), а  — 1815 год (по версии Хаджи-Василевича, в 1865 году Ильо было 50 лет). Отец — Марко Попгеоргиев, бедный крестьянин.

Ильо с ранних лет состоял в движении гайдуков, будучи воеводой чет в Малешево, Риле и Пирине. Некоторое время он служил в Рильском монастыре хранителем ключей. В 1861 году Илия вступил в Болгарскую легию и в её составе участвовал в русско-турецкой войне как солдат болгарского ополчения.

Освобождение Болгарии 
Ильо использовал любую возможность для оказания посильной помощи Родине в борьбе с турецким игом. Во время русско-турецкой войны он руководил отрядом из Ловеча и служил в Западном отряде русской армии Иосифа Владимировича Гурко. Участвовал в боях за Софию, Радомир и Кюстендил. Как представитель Болгарии присутствовал на подписании Сан-Стефанского мирного договора, признававшего независимость Болгарии. Награждён медалью за храбрость.

После независимости Болгарии 
Радость от освобождения Болгарии от турецкого ига оборвалась после того, как Берлинский трактат уменьшил границы Болгарии и разделил её на три части: собственно Княжество Болгария, автономная Восточная Румелия и возвращённая туркам Македония. Это вылилось в Кресненско-Разложское восстание в Македонии, где Ильо участвовал. Восстание было вскоре подавлено. Вскоре Ильо, невзирая на преклонный возраст, участвовал в сербско-болгарской войне, командуя отрядом из Радомира и сражаясь при городах Брезник, Сливница и Вране.

Память 
Ильо Воевода умер 17 апреля 1898 в возрасте 92 лет в Кюстендиле. Он считается народным героем в Болгарии и Македонии, и его образ сильно окутан мистикой и загадочностью. Об Ильо Воеводе сложено много песен. Некоторые из его личных вещей хранятся в монастыре Архангела Михаила в Берово, который является и городским музеем. Дом, в котором Ильо жил с 1878 по 1898 годы, был отреставрирован к 100-летию независимости Болгарии и стал домом-музеем. В Кюстендиле захоронены и останки Ильо Воеводы.

Также имя Ильо Воеводы носит  на острове Шишкова (Кларенс) из архипелага Южные Шетландские острова.

Примечания

Ссылки 
 Свидетельство смерти Ильо Воеводы 
 HOUSE-MUSEUM “ILYO VOIVODA”  
 AN OVERVIEW CULTURAL-TOURIST ROUTE “THE KYUSTENDIL REGION- A CENTRE OF ANCIENT CULTURES” 

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Национальные герои Болгарии
Военные Болгарии
Военные Сербии
Революционеры Болгарии
Почётные граждане Кюстендила